Первунова — название населённых пунктов в Свердловской области России

 Первунова — деревня в Алапаевском районе.
 Первунова — деревня в Талицком районе.